Treviljo ima više značenja:
 Treviljo
 Treviljo (Parma)